Šolta (eiland)
 Šolta (gemeente)